Храм Сретения Господня — православная деревянная церковь в духе древнерусской северной архитектуры. Находится на берегу реки Воронежки в деревне Самушкино Волховского района Ленинградской области.

История 
Церковь располагается на месте белокаменной церкви Рождества Пресвятой Богородицы 1867 года постройки, взорванной «на кирпич» в 1946 году. Также совсем рядом находилась построенная на средства прихожан деревянная церковь Сретения Господня 1837 года, которая обветшала и разрушилась в 1930-х годах.

Новое здание храма построено Николаем Александровичем Ванюшовым по проекту архитектора Сергея Игоревича Крюкова. Освящение основания было совершено в апреле 2008 года, сама церковь освящена в 2011. Окормляет приход игумен Антоний (Кузнецов) из церкви Рождества Христова д. Надкопанье.

Примечания

Ссылки 
 архитектор Сергей Игоревич Крюков
 Санкт-Петербургские Ведомости Выпуск № 099 от 02.06.2011. Храм Николая
 Провинция № 19 (48) КАЛЕНДАРЬ
 bezformata.ru — КАК РАЗБИЛИ ШВЕДОВ НА РЕКЕ ВОРОНЕЖКА
 Санкт-Петербургские Ведомости Выпуск № 212 от 01.11.2013 Сражение на Воронежке
 bezformata.ru — В ДЕРЕВНЕ САМУШКИНО РОДИЛСЯ НОВЫЙ ПРАЗДНИК
 Церковь Рождества Богородицы в Воронове

Храмы Волховского района
Самушкино
Самушкино
Храмы, построенные в 2011 году в России
Здания и сооружения, заложенные в 2008 году
2010-е годы в Ленинградской области